NGC 5560 (другие обозначения — UGC 9172, MCG 1-37-1, ZWG 47.10, ARP 286, IRAS14175+0413, PGC 51223) — галактика в созвездии Дева.

На изображении, галактика NGC 5560 — сверху.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

 

5560
Дева (созвездие)